Агила II (, ) — король вестготов, правил в 711—714 годах. После гибели Родериха был провозглашен королём на северо-востоке вестготской державы: Агила II чеканил свою монету в Таррагоне, Жироне и Нарбонне. В «Хронике вестготских королей» Агиле II приписывается трёхлетний период правления. Этим наши сведения о нём исчерпываются. Он определенно не был сыном Витицы, но, скорее всего, принадлежал к его сторонникам, так как в списке королей, называющем его имя среди других королевских имён, не упоминается Родерих. У него были дети: Сара, Мадрубал и Оппа.

Примечания

Ссылки 

 Foundation for Medieval Genealogy Витица
 Монеты Агилы II

Литература 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Правители Европы VIII века
Короли вестготов
Персоналии:Реконкиста
История Испании